

Patronyme 

 Hyacinthe Robillard d'Avrigny (1675-1719), historien français ;
 Charles-Joseph Loeillard d'Avrigny (1760-1823), poète et librettiste français.

Toponyme 

 Avrigny, commune française de l’Oise ;
 Avrigny, ancienne commune française de la Vienne.